Allan Hansen kan være flere personer:

 Allan Hansen (DBU) – Formand for Dansk Boldspil-Union (DBU).
 Allan Hansen (fodboldspiller) – tidligere dansk landsholdsspiller.